Laughlin steht für:

 Laughlin Air Force Base in Del Rio, Texas

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Laughlin (Arkansas), im Columbia County
 Laughlin (Kalifornien), im Mendocino County
 Laughlin (Nevada)

Personen:
 Billy Laughlin (1932–1948), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Craig Laughlin (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler, -funktionär und Sportkommentator
 Greg Laughlin (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 James H. Laughlin (1806–1882), US-amerikanischer Unternehmer
 Michael Laughlin (1938–2021), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Robert Betts Laughlin (* 1950), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Robert M. Laughlin († 2020), US-amerikanischer Anthropologe
 Thomas Laughlin, bürgerlicher Name von Tommy Dreamer (* 1971), US-amerikanischer Wrestler
 Tim Laughlin (* 1963), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist
 Tom Laughlin (1931–2013), US-amerikanischer Schauspieler und Filmemacher
 Trisa Laughlin, bürgerlicher Name von Beulah McGillicutty (* 1969), US-amerikanische Wrestlerin und Autorin

Siehe auch:
 Laflin
 Loughlin
 McLaughlin